

Cinema
 Cipollino – film d'animazione sovietico del 1961
 Cipollino – film sovietico del 1972

Letteratura
 Le avventure di Cipollino – romanzo di Gianni Rodari
 Cipollino – protagonista della serie a fumetti La banda di Monica

Danza
 Cipollino – balletto di Karėn Chačaturjan

Geologia
 Marmo cipollino – varietà di marmo